macOS High Sierra (версия 10.13) — это версия macOS 2017 года от Apple Inc. для компьютеров Macintosh. Он фокусируется на улучшении функциональности, представленной в macOS Sierra, включая обновления для Фото, Safari и т. д. Это обновление было объявлено на WWDC 2017 5 июня 2017 года. Выпуск релиза состоялся 25 сентября 2017 года.

Описание 
Новая версия операционной системы была представлена в июне 2017 года, и получила название High Sierra. Полноценный запуск macOS High Sierra состоится осенью в рамках бесплатного обновления через Mac App Store. В новой версии ОС была существенно модернизирована файловая система Apple (APFS); усилена система обеспечения сохранности данных в случае перебоев в электроснабжении или системных сбоев, а также добавлена новая встроенная технология шифрования данных для защиты информации. Также, есть встроенная система поддержки видеоформата HEVC (H.265), есть API для Metal 2 — технология, поддерживающая возможности машинного обучения, используемые в распознавании речи, компьютерном зрении и других областях.

Важным новшеством является технология поддержки виртуальной реальности; функция Intelligent Tracking Prevention, работающая на основе искусственного интеллекта, обнаруживает и удаляет данные, по которым рекламодатели отслеживают пользователей в Сети. Голосовой помощник Siri получил более естественный и выразительный голос.

Файловая система Apple (APFS) является файловой системой по умолчанию в macOS High Sierra. Предыдущие версии ОС поставлялись с HFS+.

Представлена Metal 2, графическая библиотека от Apple для Mac и iOS, с функцией виртуальной реальности.

MacOS High Sierra также включает поддержку H.265, как в аппаратной так и в программной реализации. Аппаратная поддержка доступна только в новейших Macintosh.

Поддерживаемые компьютеры 
 Модели iMac, выпущенные в конце 2009 г. или позже
 Модели MacBook, выпущенные в конце 2009 г. или позже
 Модели MacBook Pro, выпущенные в середине 2010 г. или позже
 Модели MacBook Air, выпущенные в конце 2010 г. или позже
 Модели Mac mini, выпущенные в середине 2010 г. или позже
 Модели Mac Pro, выпущенные в середине 2010 г. или позже
 iMac Pro

Существует обходной путь установки macOS High Sierra на некоторых компьютерах Mac, которые более не поддерживаются.

Аппаратное ускорение HEVC требует компьютеры с шестым поколением процессоров Intel или новее:
 Модели iMac с диагональю 27 дюймов, выпущенные в конце 2015 или позже, а также с диагональю 21.5 дюймов, выпущенные в середине 2017 или позже
 Модели MacBook, выпущенные в начале 2016 г. или позже
 Модели MacBook Pro, выпущенные в середине 2016 г. или позже
 iMac Pro

Поддержка внешнего графического процессора требует интерфейс Thunderbolt 3 в компьютере Mac:
 Модели MacBook Pro, выпущенные в конце 2016 г. или позже
 Модели iMac, выпущенные в середине 2017 г. или позже
 iMac Pro

См. также 
 macOS

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20170605211508/https://www.apple.com/macos/high-sierra-preview/

Apple
MacOS